Debt (engl. für Schulden) bezeichnet:
 The Debt, englischer Titel des Agententhrillers Eine offene Rechnung
  Debt. The First 5000 Years, englischer Titel des Buchs Schulden: Die ersten 5000 Jahre von David Graeber